Selge ist der Name:

des antiken Ortes Selge in Pisidien (Türkei), siehe Selge (Pisidien) 
des römisch-katholischen Titularerzbistums Selge, siehe Titularerzbistum Selge

Selge ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Selge (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Bodo Selge (1911–1996), deutscher Jurist und Politiker (SPD); von 1958 bis 1978 Oberbürgermeister der Seestadt Bremerhaven
 Edgar Selge (* 1948), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Kurt-Victor Selge (1933–2022), deutscher Kirchenhistoriker
 Martin Selge (* 1938), deutscher Germanist
 Titus Selge (* 1966), deutscher Regisseur und Drehbuchautor